Mysidion är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Hansen 1897. Mysidion ingår i familjen Nicothoidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Mysidion